FAA kan syfta på:

FAA – ett tolvstegsprogram för att tillfriskna från sockerberoende och matmissbruk från engelska Food Addicts Anonymous, se Anonyma Matmissbrukare
FAA – en federal luftfartsmyndighet i USA, se Federal Aviation Administration
FAA – det argentinska flygvapnet, se Fuerza Aérea Argentina